Dent kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Dent (Cumbria)
Dent (Minnesota)
Dent (Ohio)